И́мени Те́льмана (бывш. Блюменфельд, , Луговой; Верхний Тельман) — хутор в составе Минераловодского городского округа Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 141 км. Расстояние до административного центра округа: 11 км. В 15 км к северо-востоку от Пятигорска.

История 

Образован в 1923 году как лютеранский хутор Блюменфельд (Луговой). Относился к лютеранскому приходу Пятигорска. Входил в состав Горячеводского района Орджоникидзевского края. Позднее был переименован в честь лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана. До 2015 года относился к муниципальному образованию «Сельское поселение Ленинский сельсовет» Минераловодского района Ставропольского края.

Население 

 Национальный состав
В 1926 году полностью немецкий хутор.

По данным переписи 2002 года, 68 % населения — русские.

Примечания

Ссылки 
 
 хутор им Тельмана на проекте wikimapia.org

Населённые пункты Минераловодского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае
Объекты, названные в честь Эрнста Тельмана